Kočisjte (makedonska: Кочиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Demir Hisar, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Kočisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kočisjte är huvudsakligen kuperad. Kočisjte ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Vrtesjka,  meter över havet,  kilometer väster om Kočisjte. Närmaste större samhälle är Sopotnica,  kilometer söder om Kočisjte. 

Omgivningarna runt Kočisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Kočisjte är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Demir Hisar (kommun)